Хэйли Уэбб (; род. , Фэрфакс) — американская актриса. Наиболее известна по роли Джанет Каннингем в фильме «Пункт назначения 4» и роли Дженнифер Блэйк в телесериале «Волчонок».

Биография и карьера 
Уэбб выросла в Вудбридже, штат Вирджиния. Там она была капитаном школьной танцевальной группы, а также имела первую степень чёрного пояса по тхэквондо. В 2001 году она переехала в Сан-Диего, штат Калифорния. Она принимала активное участие в театральном кружке в средней школе, где выиграла множество различных наград за свои выступления в постановках «Слухи» Нила Саймона и «Красавица и Чудовище». В 2003 году Хэйли участвовала в конкурсе талантов Америки, победила в западном регионе Соединенных Штатов в танцевальном и актёрском мастерстве и была замечена кастинг-менеджером Гэри Шаффером. В том же году она переехала в Лос-Анджелес и училась в студии Говарда Файна в течение года, чего бы она не смогла добиться, не поступив в актёрскую школу Джоанны Барон и Д. В. Брауна.

В 2012 году она впервые выступила в качестве режиссёра короткометражного фильма «Патти», который рассказывает о жизни и творчестве певицы и поэтессы Патти Смит, в котором она также сыграла главную роль.

В 2016 году сыграла в фильме «Сахарная гора», совместно с Джейсоном Момоа и Кэри Элвесом.

Фильмография

Примечания

Ссылки